Hindi bezeichnet:

 Hindi, eine indoarische Sprache

Hindi ist der Familienname folgender Personen:

 Abdulbasit Hindi (* 1997), saudi-arabischer Fußballspieler
 Hanadi Zakaria al-Hindi (* 1978), erste saudische Pilotin
 Nadia Al-Hindi (* 1972), jordanische Tischtennisspielerin
 Wael El Hindi (* 1980), ägyptischer Squashspieler

Siehe auch: